Александр Владимирович Агеев (1900—декабрь 1990) — советский военный деятель, генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы.

Биография 
В 19-летнем возрасте вступил в РККА. Член ВКП(б) с 1925 года.

Участник советско-финляндской войны 1939—1940 годов, за боевые заслуги награждён орденом Ленина (1940).

Бригадный инженер. Служил главным инженером инженерно-авиационной службы военно-воздушных сил Ленинградского военного округа, последняя довоенная должность — начальник инженерно-авиационной службы военно-воздушных сил ЛВО.

Участник Великой Отечественной войны. Защитник Ленинграда.

На протяжении Великой Отечественной войны — главный инженер инженерно-авиационной службы ВВС Ленинградского фронта.

3 июня 1942 года А. В. Агееву было присвоено звание генерал-майора инженерно-авиационной службы, 19 августа 1944 года — звание генерал-лейтенанта инженерно-авиационной службы.

Внёс значительный вклад в дело обеспечения боевых действий и повышения боеспособности частей ВВС по защите Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

После войны был генералом-инспектором инженерно-авиационной службы ВВС.

Награды 
 Орден Ленина (дважды)
 Орден Красного Знамени (трижды)
 Орден Отечественной войны 1 степени
 медали СССР

Иностранные награды 
 Командор Ордена Британской Империи (Великобритания, 1944)

Примечания

Ссылки 
 Александр Владимирович Агеев

Военные инженеры
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Военачальники Великой Отечественной войны